Мбенг () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Мбенг, Аблай (род. 1992) — сенегальский футболист, нападающий.
 Мбенг, Адама (род. 1993) — сенегальский футболист, защитник.